De lijst van ondertekenaars van het Kyoto-protocol bevat alle 181 landen die tot februari van 2009 het Kyoto-protocol hebben ondertekend. Het verdrag van Kyoto heeft als doel het tegengaan van het versterkte broeikaseffect en de daarmee samenhangende opwarming van de Aarde.

Een land doet pas officieel mee met het protocol als na ondertekening het verdrag ook is bekrachtigd in dat land.

Getekend en bekrachtigd

Getekend, maar niet van plan te bekrachtigen
 Verenigde Staten

Externe link
 Status van Ratificatie op 13 december 2006 (pdf-bestand)
 Status ondertekening en ratificatie (gearchiveerd 23 mei 2022)

Milieuverdrag
Verdrag van de Verenigde Naties
Politieklijsten
Klimaatverandering